Косто́поль () — город в Ровненской области Украины. Входит в Ровненский район. До 2020 года был административным центром упразднённого Костопольского района.

Географическое положение 
Расположен на реке Замчисько в 35 км к северу от областного центра Ровно.

История 
Основан в конце XVIII века. Первоначальное название города - Остлец Вельки или Остальцы упоминается в реестрах 1648 года. Город основан 14 ноября 1783 за привилегией польского короля Станислава Понятовского  в ответ на просьбу Леонарда Ворцеля. Новый населённый пункт был назван Костополь (иначе Костполь).

В XIX веке являлся местечком Ровенского уезда Волынской губернии Российской империи. В 1895 году здесь насчитывалось 102 двора и 895 жителей, действовали две водяные мельницы и несколько торговых лавок, а также вели добычу базальта.

В январе 1918 года в Костополе была установлена Советская власть, но в феврале 1918 года его оккупировали австро-немецкие войска (которые оставались здесь до ноября 1918 года), в дальнейшем он оказался в зоне боевых действий гражданской войны. После окончания советско-польской войны Костополь остался в составе Волынского воеводства Польши и в январе 1923 года получил статус города.

В сентябре 1939 года вошёл в состав СССР и получил статус города районного подчинения. Также, в 1939 году здесь началось издание районной газеты.

В ходе Великой Отечественной войны с 1 июля 1941 до 14 января 1944 года находился под немецкой оккупацией. 

Во время оккупации еврейское население подвергалось различным преследованиям со стороны немцев и было заключено в гетто. 16 августа 1941 года было расстреляно 480 евреев, а 10 ноября 1941 года ещё около 1500. 26 августа 1942 года немцы ликвидировали гетто, расстреляв около 2500 евреев в лесу в 6 км от Костополя.

22 февраля 1943 года немцы арестовали командующего Армии Крайовой в Костополе, Владислава Грабовского «Дебу» вместе с еще около 50 поляками, которых впоследствии расстреляли

С марта 1943 года Костополь был убежищем для польских беженцев, которые спасались от террора со стороны украинских националистов на Волыни. В городе с мая 1943 дислоцировался польский 202-й батальон шуцманшафта, который защищал население и боролся с УПА в лесах в вокруг города. Немцы систематически перевозили беженцев на принудительные работы в нацистская Германия.

9 января 1944 партизаны из соединения С. Ф. Маликова вышли к райцентру, блокировали и атаковали немецко-полицейский гарнизон Костополя. В ночь на 14 января 1944 года они заняли райцентр и удержали его до подхода частей 121-й гвардейской стрелковой дивизии РККА.

В 1952 году город являлся центром лесной и деревообрабатывающей промышленности, здесь действовали домостроительный комбинат, фанерный завод, стекольный завод, обозный завод, педагогическое училище, две средние школы, Дом культуры, три библиотеки, два клуба и стадион.

В 1970 году численность населения составляла 17,6 тыс. жителей. Город являлся центром лесной и деревообрабатывающей промышленности, здесь действовали домостроительный комбинат, завод столярных инструментов, завод базальтовой крошки, стеклозавод, мебельная фабрика и медицинское училище.

В начале 1981 года здесь действовали домостроительный комбинат, комбинат строительных материалов, завод "Стройинструмент", завод базальтовой крошки, кирпичный завод, завод стеклоизделий, мебельная фабрика, галантерейная фабрика, райсельхозтехника, лесхоззаг, комбинат бытового обслуживания, 9 общеобразовательных школ, музыкальная школа, спортивная школа, медицинское училище, больница и 12  лечебных учреждений, Дом культуры, 8 библиотек, кинотеатр и три клуба.

В январе 1989 года численность населения составляла , в это время крупнейшими предприятиями являлись мебельная фабрика, домостроительный комбинат и стекольный завод.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в городе стеклозавода, домостроительного комбината, мебельной фабрики, завода теплоизоляционных материалов, АТП-15638, предприятия по производству комбикормов и райсельхозхимии, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации хлебозавода.

В мае 1997 года по решению Кабинета министров Украины Костопольское медицинское училище было преобразовано в филиал Ровенского медицинского училища, а профессионально-техническое училище № 14 - ликвидировано.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 31 590 человек.

Промышленность 
Ветеринарно-санитарный завод, мебельная фабрика, стекольный завод, завод продтоваров,  деревообрабатывающая и лесная промышленность.

Транспорт 
Железнодорожная станция Костополь на линии Ровно — Сарны Львовской железной дороги.

Галерея

Примечания 

Города Ровненской области
Бывшие еврейские местечки Украины
Населённые пункты Костопольского района